Las Heras kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Las Heras (glaciär),

Argentina 

 Partido de General Las Heras, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Las Heras, kommun, Mendoza, 
 Las Heras (ort), Santa Cruz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar